Tuzi je lahko:
 Tuzi Ljevorečke (Črna gora)
 Tuzi (Črna gora)